Heart Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Heart Island (Florida)
 Heart Island (Maine)
 Heart Island (New York)